БТЗ-52764Р — российский высокопольный троллейбус большой вместимости, производившийся на Башкирском троллейбусном заводе с 2009 по 2011 год. Пришёл на смену троллейбусу БТЗ-5276-04, снятому с производства в 2007 году.

История 
Троллейбус БТЗ-52764Р впервые был представлен в 2002 году. За его основу был взят троллейбус БТЗ-5276-04. Представляет собой троллейбус, очень похожий на ЗиУ-9, но с современной отделкой и комфортабельным салоном.

В отличие от других моделей (БТЗ-5276-01 и БТЗ-5276-04), передняя дверь троллейбуса была двустворчатой. Троллейбус оснастили задними мостами фирмы ЛМА, импортным водительским креслом. Плафоны ламп в салоне взяты от автобуса ЛиАЗ-5256.25, эксплуатирующегося в Мосгортрансе, тогда как сиденья в салоне — жёсткие.

Чтобы не терять участие в рынке капитально-восстановительных ремонтов, БТЗ-52764Р частично сохранил габариты ЗиУ-682Г. В результате троллейбусные хозяйства-заказчики могут приобретать не готовый троллейбус, а только его кузов различных степеней комплектности в зависимости от своих надобностей и наличия исправных узлов и агрегатов для досборки рабочего троллейбуса. Такое решение позволило БТЗ занять прочную позицию на рынке производителей троллейбусного подвижного состава. Также сохранена рама предшественника, БТЗ-5276-04, но в производстве троллейбус продержался всего два года. До 2011 года произведено всего 87 троллейбусов.

Основные эксплуатанты: Уфа, Оренбург, Ставрополь, Стерлитамак, Новокуйбышевск, Киров.

Примечания 

Троллейбусы БТЗ